Imię i nazwisko Antonio Campos nosili lub noszą m.in.:
 António Campos (1922–1999) – portugalski antropolog i twórca filmów dokumentalnych
 António Campos (ur. 1938) – portugalski polityk, były deputowany do Parlamentu Europejskiego
 Antonio Campos (ur. 1951) – hiszpański lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 1976
 Antonio Campos  (ur. 1983) – amerykański reżyser i producent filmowy
 Tony Campos (ur. 1973) – amerykański muzyk i wokalista rockowy